Daniel Reiche (1988) – calciatore tedesco
Elena Reiche (1979) – pentatleta tedesca
Gottfried Reiche (1667-1734) – trombettista e compositore tedesco
Karl Friedrich Reiche (1860-1929) – botanico tedesco
Maria Reiche (1903-1998) – matematica, archeologa e traduttrice tedesca naturalizzata peruviana
Rüdiger Reiche (1955) – ex canottiere tedesco